A’ Chailleach (gälisch für Die alte Frau) ist der Name folgender Berge in Schottland:

 A’ Chailleach (Fannichs), ein 997 Meter hoher Berg nordöstlich von Kinlochewe
 A’ Chailleach (Monadh Liath), ein 930 Meter hoher Berg bei Newtonmore